Jugoslavensko prvenstvo u hokeju na travi za 1954. godinu je osvojio peti put u nizu Jedinstvo iz Zagreba.

Ljestvice i konačni plasman klubova

Prvi dio prvenstva

Konačni poredak 
  1. Jedinstvo Zagreb
  2. Rade Končar Zagreb
  3. Zvezda Subotica
  4. Marathon Zagreb
  5. Čukarički Beograd
  6. Concordia Zagreb
  7. Železničar Maribor
  8. Električna centrala Subotica
  9. Kladivar Celje

Izvori 
 Enciklopedija fizičke kulture 2, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1977.

1954